Borbély Bálint (Gyula, 1989. november 30. –) magyar labdarúgó, középpályás.

Sikerei, díjai
MTK
NB II-es bajnok: 2017–2018

Jegyzetek

Források 
Borbély Bálint adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 
hlsz.hu

1989-ben született személyek
Élő személyek
Gyulaiak
Magyar labdarúgók
A Békéscsabai Előre labdarúgói
A Kazincbarcikai SC labdarúgói
A Szeged 2011 labdarúgói
Az MTK labdarúgói
A Vasas labdarúgói
Labdarúgó-középpályások